Al-Maqdisi (en arabe : المقدسي), ou de manière plus complète Mohammed ibn Ahmed Chams ad-Din Al-Maqdisi (arabe : ) ou encore Shams Al-Din Abu Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr Al-Banna Al-Shami Al-Muqaddasi est un voyageur et géographe arabe, né à Jérusalem (en arabe, al-Quds () : "la sainte", de même racine et de sens voisin de maqdis et muqaddas) en 945 ou en 946, et l'une des premières figures historiques connues à s'identifier comme un Palestinien lors de ses voyages.
 
Il est l'auteur, sous le titre de Ahsan at-Taqasim fi Ma`rifat il-Aqalim (La meilleure répartition pour la connaissance des provinces), d'une description de l'empire musulman au IVe/Xe siècle, dont il existe deux traductions partielles en français. 

Après avoir notamment étudié le droit durant son adolescence, Al-Maqdisī entame une série de voyages qui le mèneront jusqu'au Khorassan en passant par l'Arabie. Il meurt aux alentours de l'an 1000.

Notes et références

Bibliographie 
 Description de l'Occident musulman au . al-Muqaddasî (vers 375 = 985) ; texte arabe et traduction française avec une introduction, des notes et quatre index par Charles Pellat. Alger : éd. Carbonel, 1950.  
 Al-Muqaddasī, 1963, Kitab aḥsan at-taqasim fi maʿrifa al-aqalim (Livre sur la meilleure répartition pour la connaissance des provinces), traduction partielle et annotations par André Miquel, Institut français de Damas, Damas, 431 p. 

Géographe arabe
Écrivain médiéval de langue arabe
Écrivain de langue arabe au Xe siècle
Géographe du Xe siècle
Date de naissance non renseignée (Xe siècle)
Géographe du haut Moyen Âge
Personnalité du haut Moyen Âge par nom